A Ilha Grande dos Marinheiros localiza-se no Delta do Jacuí, início do Lago Guaíba, no município de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil.

A ilha está localizada na Área de Proteção Ambiental do Delta do Jacuí, um conjunto hidrográfico de 16 ilhas, canais, pântanos e charcos, que se formam a partir do encontro dos rios Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí.

Ver também
Lago Guaíba
Delta do Jacuí

Grande Marinheiros
Arquipélago (Porto Alegre)